David Ben Gourion (en hébreu : דוד בן-גוריון et en arabe : دافيد بن غوريون) (1886 - 1973), homme politique israélien  
 Jean-Baptiste Gourion (1934 - 2005), évêque catholique
 Lubna Gourion (née en 1992), actrice
 Paula Ben Gourion (1892 - 1968), épouse de David Ben Gourion

Homonymie de patronyme